IV liga polska w piłce nożnej – czwarty poziom rozgrywkowy w Polsce w sezonie 1955.

Klasy A

Rzeszów 

 Do wyższej klasy ligowej (III ligi 1956) awansował triumfator rozgrywek, a do klasy B zostało zdegradowanych sześć ostatnich zespołów.

Przypisy 

Czwarty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1955 w piłce nożnej
1955 w polskim sporcie